Томас Стаффорд:
 Томас Стаффорд (ок. 1368 — 4 июля 1392) — английский аристократ времён Ричарда II.
 Томас Стаффорд (казнён в 1557) — английский аристократ-мятежник;
 Томас Стаффорд (родился в 1930) — американский астронавт.